Sveriges socialförbund var en ideell organisation i Sverige för personal och förtroendevalda i socialt arbete. Förbundet existerade mellan 1906 och 2013.

Referenser 

Socialt arbete
Svenska ideella organisationer
Organisationer bildade 1906